Cinoglosa puede referirse a:
El nombre común de la planta Cynoglossum officinale.
El nombre común de la planta Cynoglossum cheirifolium.